Суперкубок Таджикистану з футболу 2019  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 29 березня 2019 року між чемпіоном і володарем кубка Таджикистану клубом Істіклол та віце-чемпіоном Таджикистану клубом Худжанд.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті Федерації футболу Таджикистану
 Матч на transfermarkt
 Матч на globalsportsarchive

2019
Таджикистан
Березень 2019
2019 у таджицькому спорті